John Blue House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blue, John, House (Aberdeen, North Carolina), NRHP-ID 82003488
 Blue, John, House (Laurinburg, North Carolina), NRHP-ID 78003192